Primera División 2001-2002 (Spagna) – edizione del campionato spagnolo di calcio
 Primera División 2001-2002 (Argentina) – edizione del campionato argentino di calcio
 Primera División 2001-2002 (Venezuela) – edizione del campionato venezuelano di calcio